Musicista in grado di suonare mandolino, banjo, mandobanjo, bouzouki irlandese, chitarra, è stato anche cantante.

Biografia
Negli anni novanta si trasferisce prima in Inghilterra, dove si appassiona alla musica tradizionale suonando un mandobanjo nelle session nei pub. Entra a far parte dei Fisherman's Friends. Poi si trasferisce in Irlanda.

Dopo tre anni torna in Italia e si stabilisce a Correggio (RE), dove entra nei Mocogno Rovers, di cui fanno parte anche Christian Rebecchi e Davide Morandi. Risale agli anni con i Mocogno Rovers il soprannome Gabibbo (omonimo pupazzo rosso di "Striscia la notizia"), poi contratto in Gaby (o Gabi), dovuto alle origini genovesi e alla corporatura.
Incide con i Mocogno Rovers La Repubblica del Folk.

Nel 1998 insieme a Christian Rebecchi lascia i Mocogno Rovers per formare insieme a Filippo Chieli e Matteo Ferrari i Cormac, gruppo che indaga le radici del folk irlandese. Collaboreranno con i Cormac Luciano Gaetani e Betty Vezzani.

Nel 2002 entra a far parte dei Modena City Ramblers al posto di Massimo Giuntini. Con i Ramblers partecipa a tre dischi: ¡Viva la vida, muera la muerte!, Appunti partigiani e Dopo il lungo inverno.

L'attività con i MCR non gli impedisce di portare avanti alcuni progetti musicali collaterali:
 Beyond the wire, duo di musica folk con Betty Vezzani, che sarà lui a presentare al gruppo in cerca di un sostituto di Stefano "Cisco" Bellotti;
 Gaby and the Batmacumba side project di cui fanno parte anche Massimo Ghiacci, sempre dei MCR, e Graziano Cernoia detto Uazza, fonico del gruppo, oltre a Guido Foddis; si tratta di un gruppo di rock demenziale che nel 2006 ha prodotto il disco Anatomia per artisti (Mammutone Records);
 Pierdiego and his deficient crew.
 Modena Rovers progetto con Davide Morandi di musica irlandese e cantautori. I primi concerti sarebbero cominciati nel novembre 2007.

2007: L'incidente 
Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2007 muore all'età di 44 anni a causa di un incidente automobilistico con la sua Renault Clio sull'Autostrada del Sole, nei pressi di Rubiera, dove abitava.

La mattina dell'11 ottobre 2007 viene celebrata a Correggio la cerimonia funebre. In seguito verrà sepolto nel cimitero di Turriaco (Go).

Tributi
Il disco Bella ciao - Italian Combat Folk for the Masses dei Modena City Ramblers, cui aveva partecipato, ma pubblicato postumo, è a lui dedicato.

Nel disco Il mulo di Cisco (uscito il 5 settembre 2008) è presente un brano dedicato a Luca Giacometti intitolato Funerale per sigaro e banda, che ricorda gli avvenimenti della mattina del funerale a Correggio l'11 ottobre 2007.

Il 13 ottobre 2007 a Castelnuovo Rangone (MO), per commemorarne la scomparsa, Davide Morandi, Franco D'Aniello e Massimo Ghiacci partecipano come ospiti ad un concerto dell'ex cantante Stefano "Cisco" Bellotti.

Anche Massimo "Ice" Ghiacci nel disco solista Come un mantra luminoso dedica un brano a Luca Giacometti, dal titolo Fratello di sogni.

Discografia
 1998 - La Repubblica del Folk dei Mocogno Rovers
 2002 - Cormac dei Cormac
 2004 - ¡Viva la vida, muera la muerte! dei Modena City Ramblers
 2005 - Appunti partigiani dei Modena City Ramblers
 2006 - Dopo il lungo inverno dei Modena City Ramblers
 2006 - Anatomia per artisti dei Gaby and the Batmacumba
 2006 - La lunga notte di Stefano "Cisco" Bellotti - parte recitata tratta dalla serie televisiva The Prisoner insieme a Peter Walsh
 2007 - Il Vento che soffia dalla Luna dei Me, Pek e Barba
 2007 - Manca la polvere da sparo di Luca Serio Bertolini: bouzouky, banjo
 2008 - Bella ciao - Italian Combat Folk for the Masses dei Modena City Ramblers (pubblicato postumo e a lui dedicato)

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Modena City Ramblers
Morti per incidente stradale
Gruppi e musicisti dell'Emilia-Romagna